Медаль «За безупречную службу»:

 За безупречную службу — ведомственная медаль, учреждённая совместным указом Министра обороны СССР, Министра внутренних дел СССР и председателя Комитета Государственной Безопасности СССР.
 За безупречную службу — государственная награда Азербайджанской Республики.
 За безупречную службу — государственная награда Республики Армения.
За безупречную службу — государственная награда Республики Беларусь.
 За безупречную службу — государственная награда Республики Казахстан.
 За безупречную службу — государственная награда Украины.
 За безупречную службу — ведомственная медаль Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
 За безупречную службу — ведомственная медаль МЧС России.
 За безупречную службу — ведомственная медаль Федерального агентства специального строительства России.
 За безупречную службу — ведомственная медаль Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации.
 За безупречную службу — ведомственная медаль Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
 За безупречную службу — ведомственная медаль Следственного комитета Российской Федерации.
 Медаль «За безупречную службу» (США) — военная награда США.

См. также 
 Знак отличия «За безупречную службу» — государственная награда Российской Федерации.
 За безупречную службу в Вооружённых силах Республики Молдова — ведомственная медаль Министерства обороны Республики Молдова.